Ла Уизачоза има више значења:

 Ла Уизачоза (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Уизачоза (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику